Saumane (Alpes da Alta Provença)
 Saumane (Gard)